Tillmans ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Tillmans (1876–1935), deutscher Lebensmittelchemiker
 Willi Tillmans (1888–1985), deutscher Kunstmaler
 Wolfgang Tillmans (* 1968), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Tillmanns
 Tilman
 Tillman